Rebrce je ime več naselij:
 Male Rebrce
 Velike Rebrce